Никола́й Фроло́в: Фролов, Николай Адрианович (1909—1987) — советский поэт и математик, педагог.
 Фролов, Николай Александрович (род. 1959) — ректор Запорожского национального университета, заслуженный работник образования Украины.
 Фролов, Николай Алексеевич (род. 1948) — российский военачальник, генерал-полковник, бывший командующий войсками ПВО Сухопутных войск ВС РФ (2005—2008).
 Фролов, Николай Васильевич (род. 1931) — советский работник промышленности и общественный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Фролов, Николай Григорьевич (1812—1855) — русский географ и издатель.
 Фролов, Николай Егорович (род. 1955) — советский и российский футболист, футбольный судья.
 Фролов, Николай Иванович (род. 1956) — советский легкоатлет, тренер.
 Фролов, Николай Константинович (1938—2013) — советский и российский филолог, профессор, академик РАЕН и АЭН, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Фролов, Николай Михайлович (1924—1987) — капитан Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза.
 Фролов, Николай Никифорович (1912—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Фролов, Николай Николаевич (1941—2012) — российский учёный, профессор, лауреат премии Правительства РФ в области образования.